Аммо́сов — русская фамилия.

Известные носители 
 Аммосов, Александр Николаевич (1823—1866) — русский поэт, офицер.
 Аммосов, Алексей Митрофанович (1873—1946) — советский математик-педагог, Герой Труда.
 Аммосов, Максим Кирович (1897—1938) — якутский партийный и государственный деятель.
 Аммосов, Максим (род. 1970) — российский лыжник.
 Аммосов, Николай Алексеевич (1787—1868) — генерал-майор, беллетрист, изобретатель «аммосовских печей».
 Аммосов, Пётр Васильевич (1903—1977) — Председатель Президиума Верховного Совета Якутской АССР.
 Аммосов, Сергей Николаевич (1837—1886) — русский живописец-передвижник.
 Аммосов, Терентий Васильевич (1912—1988) — народный художник РСФСР и ЯАССР.
 Аммосов, Юрий Николаевич (1937—1984) — русский лепидоптеролог.



См. также 
 Аммосовы
  — русская фамилия.